A designação de Bayer Theta Crucis (θ Cru, θ Crucis) é compartilhada por dois sistemas estelares distintos na constelação de Crux:

Theta1 Crucis
Theta2 Crucis

Constelação de Crux